Waitz est le nom de famille de:
Georg Waitz, historien et homme politique allemand
Grete Waitz, coureuse de fond norvégienne
Robert Waitz, médecin, résistant français
Thomas Waitz, homme politique (Verts) et député européen autrichien